51. Turniej Czterech Skoczni (niem. 51. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, przeprowadzona w sezonie 2002/2003 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Początek turnieju nastąpił 28 grudnia 2002, podczas serii kwalifikacyjnej do konkursu na skoczni w Oberstdorfie, który odbył się dzień później. Następnie, 1 stycznia 2003 rozegrano konkurs w Garmisch-Partenkirchen, 4 stycznia w Innsbrucku oraz 6 stycznia w Bischofshofen.

Pierwszy konkurs wygrał Sven Hannawald, w drugich zawodach triumfował Primož Peterka, w trzecich zawodach zwyciężył Janne Ahonen, a w czwartych najlepszy okazał się Bjørn Einar Romøren. W klasyfikacji łącznej zwyciężył Janne Ahonen, który uzyskał 999,9 punktów. Na drugim miejscu uplasował się Sven Hannawald, a na najniższym stopniu podium Turnieju Czterech Skoczni stanął Adam Małysz.

W Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w pierwszej serii toczyła się systemem KO, a w drugiej serii zawodnicy rywalizowali tak, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Q – zwycięzca pary kwalifikacyjnejq – „szczęśliwy przegrany” (zawodnik przegrał w bezpośredniej rywalizacji, ale awansował do II tury)

Skocznie 
W sezonie 2002/2003 zgodnie z tradycją wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni rozegrano na dwóch skoczniach niemieckich tj. w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen oraz dwóch austriackich tj. w Innsbrucku i Bischofshofen.

Oberstdorf 
Data: 29 grudnia 2002
Godzina: 13.45 
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Schattenbergschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m

Zestawienie par KO w konkursie głównym

Wyniki zawodów (28.12.2002-29.12.2002) 
W tabeli zestawiono wyniki zawodów w Oberstdorfie wraz z wynikami serii kwalifikacyjnej. Uwzględniona została kolejność według miejsc zajętych w konkursie głównym.

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 2003
Godzina: 13.45 
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Große Olympiaschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m
Rekord skoczni:  Adam Małysz (1.01 2001) – 129,5 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Innsbruck 
Data: 4 stycznia 2003
Godzina: 13.45 
Państwo:  Austria
Skocznia: Bergisel
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rekord skoczni:  Sven Hannawald (4.01 2002) – 134,5 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Bischofshofen 
Data: 6 stycznia 2003
Godzina: 13.45 
Państwo:  Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rekord skoczni:  Sven Hannawald (6.01 2002) – 139 m

Zestawienie polskich par 
Z powodu śniegu kwalifikacje do konkursu zostały przełożone z 5 na 6 stycznia, na godzinę przed głównymi zmaganiami. Wobec tego organizatorzy zrezygnowali z systemu KO.

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Linki zewnętrzne 
 Wyniki konkursów na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

2002 w sportach zimowych
2003 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
2002 w Niemczech
2003 w Niemczech
2003 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen